La Coupe du monde de voile 2011-2012 est constituée de 7 étapes. Les épreuves inscrites à cette Coupe du monde sont celles sélectionnées pour les Jeux olympiques et Jeux paralympiques à Londres.

Les étapes

Notation Coupe du monde 
À chacune des  régates les 20 premiers bateaux marquent des points (20 pour le , 19 pour le , etc.).

Classements par épreuve

2.4mR

470 Hommes

470 Femmes

49er

Finn

Laser

Laser radial

RS:X Hommes

RS:X Femmes

SKUD18

Sonar

Star

Women's Match

Notes et références 

Coupe du monde de voile
Voile en 2011
Voile en 2012